Ла́йонс ( или ) — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Лайонс, Альберт Нейл (1880—1940) — английский романист, драматург и журналист.
  (род. 1981) — американский журналист, кинокритик и спортивный комментатор, соведущий телепередачи At the Movies (2008—2009).
  (род. 1942) — американский религиозный деятель, президент Национальной баптистской конвенции (1994—1999).
  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Аделаида», «Голд-Кост» и «Брисбен».
  (род. 1970) — австралийский мотогонщик, обладатель индивидуального (1999) и командного (2002) кубков мира по спидвею.
  (1863—1927) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды Южной Австралии (1894).
  (1931—1986) — американский джазовый саксофонист.
 Лайонс, Джозеф (1879—1939) — премьер-министр Австралии (1932—1939), супруг Энид Лайонс.
  (1932—2020) — британский лингвист и педагог, магистр колледжа Тринити Холл Кембриджского университета (1986—2000), член Британской академии (с 1973).
 Лайонс, Джон (1937—1999) — австралийский информатик, преподаватель Университета Нового Южного Уэльса.
  (род. 1943) — американский пловец, чемпион Панамериканских игр в эстафете 4×200 м вольным стилем (1963).
 Лайонс, Дэвид (род. 1976) — австралийский актёр.
  (род. 1980) — австралийский регбист, финалист Кубка мира (2003).
  (род. 1958) — американский гребец, чемпион мира в четвёрках без рулевого (1986).
  (также известен как «Ненастоящий Стив Джобс»; род. 1960) — американский писатель и технологический журналист.
  (род. 1965) — австралийский политик, мэр Джелонга (2013—2016).
  (род. 1971) — британская юмористка, лауреат премии Chortle как лучший клубный комик (2016).
  (род. 1961) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Австралийской регбийной лиги в составе клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз» (1996).
  (1892—1976) — игрок в американский футбол, сооснователь Национальной футбольной лиги; игрок, тренер и владелец клуба «Рочестер Джефферсонс».
 Лайонс, Лео (род. 1987) — американский баскетболист.
 Лайонс, Лео — британский музыкант, бывший бас-гитарист группы Ten Years After.
 Лайонс, Лоренцо (1807—1886) — американский миссионер на Гавайских островах, автор гимнов.
  (1910—1991) — ирландский политик, член Палаты представителей (1965—1969) и Сената (1969—1981).
  (род. 1989) — американский баскетболист, чемпион Израиля в составе клуба «Маккаби» (2016).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс».
  (род. 1951) — британский футболист, финалист Кубка Английской футбольной лиги в составе клуба «Эвертон» (1977).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Мит (1987, 1988).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Керри (2000, 2006).
  (1903—1967) — австралийский католический священник, епископ Крайстчерча (1944—1950) и Сейла (1957—1967).
  (в замужестве — Каталано; род. 1953) — американская бегунья, победительница Гонолульского марафона (1978—1981).
  (1817—1887) — британский дипломат, посол Великобритании в Великом герцогстве Тосканском (1858), США (1858—1865), Османской империи (1865—1867) и во Франции (1867—1887).
  (род. 1979) — британский автогонщик, победитель Чемпионата Японии в классе GT500 и чемпионата «Формула Ниппон» (2004).
  (род. 1959) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Клэр (1995), тренер команды (2000—2003).
  (род. 1960) — американский бейсболист и комментатор, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Бостон Ред Сокс» и «Чикаго Уайт Сокс», лауреат Спортивной премии «Эмми» лучшему аналитику (2000).
  (1900—1986) — американский бейсболист, игрок клуба Главной бейсбольной лиги «Чикаго Уайт Сокс», тренер клуба (1946—1948), член Национального зала славы бейсбола (с 1955).
  — ирландский тренер по гэльскому футболу, тренер команд графств Оффали (1996—1999) и Дублин (2001—2004).
  (1923—1983) — ирландский историк и педагог, провост Дублинского Тринити-колледжа (1974—1981).
  (1868—1939) — американский католический священник и педагог, президент Колледжа святого Иосифа (1909—1914), Бостонского колледжа (1914—1919) и Джорджтаунского университета (1924—1928).
  (род. 1981) — американская фигуристка, победительница соревнования Nebelhorn Trophy (1995).
 Лайонс, Эдмунд (1790—1858) — британский адмирал, участник Крымской войны.
  (ур. Бёрнелл; 1897—1981) — австралийский политик, вице-президент Федерального исполнительного совета (1949—1951), супруга Джозефа Лайонса.
 Лайонс, Юджин (1898—1985) — американский писатель и журналист.

Составные фамилии 
 Кемпбелл-Лайонс, Патрик (род. 1943) — вокалист и клавишник группы Nirvana.

Топонимы 
 
 Лайонс-Парк — станция Си-Трэйна в Калгари.
 Лайонс-Хилл — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).
 Мост Лайонс-Гейт — автомобильный висячий мост в канадском городе Ванкувере.
 Порт-Лайонс — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северо-востоку от центрального делового района города Порт-Лайонс (Аляска), США.
 Лайонс — пригород Логан-Сити, штат Квинсленд, Австралия.

Спортивные клубы 
 «Бритиш Коламбия Лайонс» — профессиональная команда, играющая в канадский футбол, и выступающая в Западном дивизионе Канадской футбольной лиги.
 «Детройт Лайонс» — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Национальной футбольной конференции Национальной футбольной лиге.
 «Куинсленд Лайонс» — футбольный клуб из Брисбена, штат Квинсленд, Австралия.
 «Лайонз» — регбийный клуб из Йоханнесбурга, ЮАР.
 «Лайонс Гибралтар» — футбольный клуб из Гибралтара, заморской территории Великобритании.
 «Лайонс Джерузалем» — бывший хоккейный клуб из города Иерусалим.
 «Санкт-Петербург Лайонс» — некогда существовавший российский баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Трайскирхен Лайонс» — австрийский профессиональный баскетбольный клуб из одноименного города.
 «Франкфурт Лайонс» — германский хоккейный клуб из города Франкфурт-на-Майне.
 «Цюрих Лайонс» — профессиональный хоккейный клуб, представляющий город Цюрих.
 «Чжэцзян Лайонс» — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Северном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации (КБА).